Żarnowa – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie strzyżowskim, w gminie Strzyżów
 Żarnowa – wzgórze na Wyżynie Olkuskiej w gminie Zabierzów
 Żarnowa – wzgórze w Górach Świętokrzyskich